Чемпионат игроков 2018 () — профессиональный снукерный турнир, который прошёл с 19 по 25 марта 2018 года в Лландидно. Стал 18-м рейтинговым турниром сезона 2017/2018.

Победителем стал Ронни О’Салливан, который выиграл уже пятый рейтинговый турнир в сезоне.

Призовой фонд 

 Победитель 125,000 £
 Финалист 50,000 £
 Полуфиналисты 30,000 £
 Четвертьфиналисты 15,000 £
 1/8 финала 10,000 £
 Высший брейк(сенчури) : TBC 5,000 £
 Наивысший брейк(147) : TBC 30,000 £
 Всего: 380,000 £

Участники 
Участники отбирались на турнир согласно заработанным очкам (призовым) с начала сезона 2017/18 и до Чемпионата Гибралтара 2018. В соревнования примут участие ТОП-16 лучших снукеристов сезона.

Турнирная сетка 
Номер участника, соответствует номеру посева на турнире, согласно рейтингу (PS:не является местом спортсмена в мировом рейтинге).

Финал

Сенчури 

Всего сотенных серий:28

Примечания

Ссылки 

2018
2018 год в снукере